Аршинов Володимир Валерійович — старший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Аршинов Микола Миколайович (1887—1957) — радянський художник.
 Аршинов Петро Андрійович — учасник революційного руху, війни в Україні 1917—1921, анархіст, літератор.